Общественная улица () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от пересечения проспекта Мира и улицы Лётная до пересечения улиц Любечская и Казацкая. 

Примыкают улицы Ивана Рашевского, Казацкая, Каштановая, Инструментальная.

По названию улицы именуется остановка общественного транспорта, расположенная по проспекту Мира.

История 
Общественная улица проложена в 1930-х годах. В 1950—1960-е года застраивалась улица промышленными предприятиями, например введён в эксплуатацию овощесушильный завод в 1956 году, хлебозавод № 2 — 1965 года

В 1980 году Общественная улица переименована на улица Борисенко — в честь украинского советского государственного и политического деятеля Николая Михайловича Борисенко.

24 декабря 2015 года улице было возвращено историческое название, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 308-р «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»)

Застройка 
Начало улицы пролегает в юго-западном направлении параллельного улице Академика Рево. Затем, сделав плавный поворот, пролегает в северо-западном направлении к ж/д линии Чернигов—Горностаевка. В конце, дойдя до ж/д линии Чернигов—Горностаевка, улица делает поворот и пролегает в юго-восточном направлении.

Начало (восточная часть) улицы (до примыкания улицы Казацкая) парная и непарная стороны заняты усадебной застройкой, частично многоэтажной жилой застройкой (два 5-этажных дома). Конец (западная часть) улицы парная и непарная стороны заняты промышленными, коммунально-складскими (автотранспортными, строительными) предприятиями. Конец улицы непарной стороны занят нежилой застройкой, парной стороны — не настроен (лесополоса вдоль ж/д линии).. 

Учреждения:
 дом № 34 — районная больница ветеринарной медицины
 дом № 39 — автотранспортное предприятие «Черниговавтосервис» 
 дом № 41 — «Черниговский хлебокомбинат» хлебозавод № 2 
 дом № 41А — завод продтоваров «Ясень» 
 дом № 45 — овощесушильный завод 
 дом № 47 — «Черниговвторчермет» 
 дом № 60 — завод «Метиз», металлобаза 
 дом № 66 — управление патрульной полиции в Черниговской области 

Мемориальные доски: 
 дом № 23Б — Герою Советского Союза Ивану Остаповичу Мозговому — на доме, где жил (1956-2004)

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 87 БОРИСЕНКА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова